D’Amour ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Luiz d’Amour (1836–1921) brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Cuiabá
 Denis D’Amour (1959–2005), kanadischer Rock-Musiker
 Paul d’Amour (* 1967), US-amerikanischer Musiker, Bassist der Alternative/Heavy-Metal-Band Tool

Siehe auch:
 Damour
 D’Amours
 Amour